Indonesië
 Sawan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Sawan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali